Змагання з плавання на дистанції 50 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 24 і 25 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 24 червня о 09:38 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 24 червня о 18:27 за місцевим часом.

Фінал 
Фінал відбувся 25 червня о 18:09 за місцевим часом.

Примітки 

50 метрів брасом (жінки)